

Acronymes 
 ERR, Estrogen related receptor, en biologie un sous-type de récepteur nucléaire.
 ERR, Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (« Équipe d'intervention du Reichsleiter Rosenberg »), désigne une section du bureau de politique étrangère du NSDAP, dirigée dès 1933 par Alfred Rosenberg.
 EER, Eesti Rahvusringhääling, Radio-télévision publique estonienne.

Toponymie 

 Err , commune française des Pyrénées-Orientales.

Homonymie d'acronyme